Distretto di Matara – distretto dello Sri Lanka
 Distretto di Matará – distretto del Perù